Algol kan syfta på

 Algol (programspråk) – ett programspråk 
 Algol (stjärna) – en trippelstjärna i stjärnbilden Perseus
 Algol (serie) 
 Algol Oy – ett finskt företag grundat 1894 som säljer metall, kemikalier och byggmaterial till industrin